Příjmení Möllinger nosí více významných osobností:

 Anne Möllingerová (* 1985) – německá atletka, sprinterka
 Franziska Möllingerová (1817–1880) – švýcarská fotografka německého původu
 Michael Möllinger (* 1980) – německo-švýcarský skokan na lyžích